Itanhandu kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Itanhandu (ort), Minas Gerais, 
 Itanhandu (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar